Un areny és un terreny format d'arena.
 Areny de Noguera, municipi de la Ribagorça.
 Arenys d'Empordà, veïnat de Garrigàs.
 Arenys de Lledó, municipi del Matarranya.
 Arenys de Mar, municipi del Maresme.
 Arenys de Munt, municipi del Maresme.
 Arenys Residencial, veïnat d'Arenys de Munt.
 Castell de l'Areny, municipi del Berguedà.
 Els Arenys, veïnat del Pont de Bar.
 Riera d'Arenys, riera del Maresme.